jaartelling
era (tijdperk), een type tijdperk in de geologie
era (Tolkien), tijdvak in de wereld van J.R.R. Tolkien
Era (album), een muziekalbum van In The Nursery
Era (bedrijf), een schoensmeerfabriek te Deventer
Era Istrefi (artiestennaam Era), een zangeres 
Era (meer) in Ethiopië
Era (merk), een niet meer bestaand merk margarine
Era (muziekproject), een Franse New age-band
ERA (vastgoedorganisatie), een netwerk van vastgoedmakelaars
European Robotic Arm, een robotarm voor het Internationaal ruimtestation ISS
earned run average, een honkbalstatistiek
European Ramblers' Association, een Europees samenwerkingsorgaan van wandelorganisaties
European Regions Airline Association, een samenwerkingsverband in de luchtvaart
Spoorwegbureau van de Europese Unie, het agentschap van de Europese Unie voor het spoorvervoer